Sharp Corporation – japoński producent elektroniki
 Skinheads Against Racial Prejudice – subkulturę skinheadów

Zobacz też 
 krzyżyk (ang. sharp) – znak notacji muzycznej (♯)